Aubgraben ist ein Gewässername:

 Aubgraben (Aisch), rechter Zufluss der Aisch nach Willersdorf, Gemeinde Hallerndorf, Landkreis Forchheim, Bayern
 Aubgraben (Erlbach), Bach im Flusssystem der Altmühl bei Eckartsweiler, Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Augraben